Daga kan syfta på följande platser:

Bhutan 
1 Daga (distriktshuvudort), Dagana, 
2 Dagana, Bhutan, distrikt,

Etiopien 
3 Daga (ö), Amhara,

Sverige 
4 Daga församling, Gnesta kommun, Södermanlands län, 
Daga landskommun, Södermanlands län
Daga härad, Södermanlands län

Robotskapade Bhutanförgreningar
Robotskapade Etiopienförgreningar